Steveston—Richmond-Est ( Steveston—Richmond East) est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique  (Canada). Elle comprend:
 Une partie de la ville de Richmond

Les circonscriptions limitrophes sont Richmond-Centre, Vancouver Granville, Vancouver-Sud, Burnaby-Sud, New Westminster—Burnaby et Delta.

Députés

Résultats électoraux 

Le premier scrutin a lieu en 2015.

Notes et références

Voir aussi 
Circonscription de Steveston—Richmond-Est — Statistique Canada
Circonscription de Steveston—Richmond-Est — Élections Canada

Circonscription fédérale en Colombie-Britannique
Richmond (Colombie-Britannique)